Il gruppo della palygorskite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della palygorskite 
 Palygorskite
 Tuperssuatsiaite
 Yofortierite

Note 

Palygorskite